Diddy bezeichnet:
Diddy, P. Diddy, Künstlername von Sean Combs
Diddy Kong, eine Figur im Computerspiel Donkey Kong

Siehe auch:
 Didi